Errol puede referirse a:

 Errol (Escocia)
 Errol (Harry Potter)
 Errol (Nuevo Hampshire), Estados Unidos